Whiteia est un genre éteint de poissons à membres charnus rattaché à la famille des Whiteiidae. 
Les différentes espèces du genre Whiteia ont été découvertes dans le nord-ouest de Madagascar et au Canada. Elles datent du Trias inférieur, soit environ entre  (millions d'années).

Classification phylogénique 
Whiteia est considéré comme un groupe frère du genre Piveteauia. Ils forment ensemble la taxon éteint des Whiteiidae 
en position basale dans le cladogramme des Coelacanthiformes :

Références taxinomiques

Notes et références 

Coelacanthiformes (nom scientifique)
Coelacanthiforme préhistorique
Poisson du Mésozoïque
Vertébré du Trias inférieur
Paléontologie au Canada
Paléontologie à Madagascar
Taxon fossile décrit en 1935